La Colombe (Loir-et-Cher)
 La Colombe (Manche)
ook:
Colombe, Isère 
Colombe-lès-Vesoul, Haute-Saône
La Combe-de-Lancey, Isère
Colombes,  Hauts-de-Seine